De samenstelling Eerste Kamer 1995-1999 is een lijst van leden van de Nederlandse Eerste Kamer der Staten-Generaal in de periode van 1995 tot 1999, na de Eerste Kamerverkiezingen van 29 mei 1995. De zittingsperiode liep van 13 juni 1995 tot 8 juni 1999.

Gekozen bij de verkiezingen van 29 mei 1995

VVD (23 zetels)
 Frits Korthals Altes, fractievoorzitter
 Gijs van Aardenne
 Nicoline van den Broek-Laman Trip
 Dick Dees
 Wim van Eekelen
 Leendert Ginjaar
 John van Graafeiland
 Robert de Haze Winkelman
 Han Heijmans
 Henk Heijne Makkreel
 Jan van Heukelum
 Lammert Hilarides
 Ad de Jager
 Niek Ketting
 Michel Lodewijks
 Aarnout Loudon
 Paul Luijten
 Jaap Rensema
 Fransje Roscam Abbing-Bos
 Henk Talsma
 Marius Varekamp
 Jan Verbeek
 Hans Wiegel

CDA (19 zetels)
 Luck van Leeuwen, fractievoorzitter
 Joeke Baarda
 Peter Boorsma
 Gerrit Braks
 Kees van Dijk
 Huib Eversdijk
 Jos van Gennip
 Jaap Glasz
 Toos Grol-Overling
 Ernst Hirsch Ballin
 Henk Hofstede
 Hannie van Leeuwen
 Minny Luimstra-Albeda
 Irene Michiels van Kessenich-Hoogendam
 Andries Postma
 Eef Rongen
 Piet Steenkamp
 Willem Stevens
 Jos Werner

PvdA (14 zetels)
 Joop van den Berg, fractievoorzitter
 Job Cohen
 Annemarie Grewel
 Ria Jaarsma
 Erik Jurgens
 Marijke Linthorst
 Geertje Lycklama à Nijeholt
 Meine Pit
 Fré le Poole
 Herman Tjeenk Willink
 Elske ter Veld
 Thijs Wöltgens
 Willem van de Zandschulp
 Kees Zijlstra

D66 (7 zetels)
 Eddy Schuyer, fractievoorzitter
 Hanneke Gelderblom-Lankhout
 Jan Glastra van Loon
 Ruud Hessing
 Boele Staal
 Elida Tuinstra
 Adrienne Vrisekoop

GroenLinks (4 zetels)
 Wim de Boer, fractievoorzitter
 Tom Pitstra
 Cobi Schoondergang-Horikx
 Ans Zwerver

SGP (2 zetels)
 Gerrit Holdijk, fractievoorzitter
 Gert van den Berg

AOV (2 zetels)
 Martin Batenburg, fractievoorzitter
 Jan Hendriks

Platform van Onafhankelijke Groepen/De Groenen (1 zetel)
 Marten Bierman, fractievoorzitter

GPV (1 zetel)
 Kars Veling, fractievoorzitter

RPF (1 zetel)
 Egbert Schuurman, fractievoorzitter

SP (1 zetel)
 Jan de Wit, fractievoorzitter

Wijzigingen in de samenstelling

1995 
 10 augustus: Gijs van Aardenne (VVD) overleed. Pol de Beer volgde hem op 5 september dat jaar op.
 12 september: Jan Hendriks trad formeel uit de tweemansfractie van het AOV, en ging als onafhankelijke fractie verder. In feite vormde hij al vanaf zijn installatie een zelfstandige fractie, omdat hij niet door één deur kon met fractiegenoot Martin Batenburg. Op 16 juni 1998 besloot Hendriks om zich aan te sluiten bij de fractie van het CDA.

1996 
 1 augustus: Joop van den Berg (PvdA) verliet de Eerste Kamer om hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te worden. De vrijgekomen zetel werd per 3 september dat jaar ingevuld door Piet Stoffelen. Als fractievoorzitter van PvdA werd van den Berg op 1 augustus 1996 opgevolgd door Job Cohen.

1997 
 4 maart: Herman Tjeenk Willink (PvdA) nam afscheid in verband met zijn benoeming tot vicepresident van de Raad van State. Friso Meeter werd op 11 maart  dat jaar beëdigd als vervanger.
 11 maart: Frits Korthals Altes (VVD) nam ontslag als fractievoorzitter van zijn partij in verband met zijn verkiezing tot voorzitter van de Eerste Kamer. Hij werd dezelfde dag opgevolgd door Leendert Ginjaar.

1998 
 1 januari: Boele Staal (D66) nam ontslag uit de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht aanvaard. Op 27 februari dat jaar werd Marie-Louise Tiesinga-Autsema geïnstalleerd als zijn vervanger.
 27 februari: Annemarie Grewel (PvdA) overlijdt op 63-jarige leeftijd na langdurig ziek te zijn geweest. Jan Nico Scholten wordt als haar vervanger op 31 maart beëdigd.
 7 april: Martin Batenburg (AOV) verliet zijn partij en ging als onafhankelijke fractie verder.
 19 mei: Jan de Wit (SP) werd bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1998 gekozen tot Tweede Kamerlid. Bob Ruers nam dezelfde dag de plek in de Eerste Kamer en zijn taken als fractievoorzitter van SP over.
 3 augustus: Job Cohen (PvdA) nam afscheid als senator om staatssecretaris van Justitie te worden. Vanaf 8 september dat jaar was zijn opvolger Trude Maas-de Brouwer. Als fractievoorzitter van PvdA werd Cohen op 3 augustus 1998 opgevolgd door Ria Jaarsma.

Nederlandse politiek in 1995
Nederlandse politiek in 1996
Nederlandse politiek in 1997
Nederlandse politiek in 1998
Nederlandse politiek in 1999
1995-1999